Rosenius ist der Familienname folgender Personen:

 Agatha Rosenius (1814–1874), schwedische Dichterin  
 Bengt Rosenius (1918–1979), schwedischer Offizier  
 Carl Erik Rosenius (1869–1942), schwedischer Architekt  
 Carl Olof Rosenius (1816–1868), schwedischer Laienprediger
 Efraim Rosenius (1855–1928), schwedischer Journalist  
 Erik Rosenius (1667–1738), schwedischer evangelisch-lutherischer Pfarrer  
 Frank Rosenius (* 1940), schwedischer Offizier  
 Martin Rosenius (1825–1901), schwedischer evangelisch-lutherischer Theologe
 Nils Rosenius, schwedischer Eiskunstläufer
 Paul Rosenius (1865–1957), schwedischer Arzt, Ornithologe, Tierfotograf und Schriftsteller